Division I i ishockey 1953-54 var den 33. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 30. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. Turneringen havde deltagelse af 12 klubber, der var opdelt i to regionale puljer med seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to puljevindere gik videre til SM-finalen, der blev afviklet over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for tredje gang i alt men for første gang siden 1950. I finalen vandt Djurgårdens IF over to kampe samlet med 6-2 over Gävle Godtemplare IK. Den første finalekamp på Östermalms IP i Stockholm endte 5-1 til hjemmeholdet Djurgårdens IF foran 7.553 tilskuere, hvilket var ny tilskuerrekord for en SM-finale. Returkampen blev afviklet i Gävle og endte 1-1 under overværelse af ca. 3.000 tilskuere.

Djurgårdens IF var i SM-finalen for sjette gang i alt. Derimod var det første gang, at Gävle Godtemplare IK havde kvalificeret sig til slutkampen om mesterskabet.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Finaler 

De to puljevindere i Division I mødtes i finalen om det svenske mesterskab, der blev afviklet over to kampe, og hvor Djurgårdens IF samlet vandt med 6-2 over Gävle Godtemplare IK.

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Carl-Erik Andersson (2. SM-titel)
 Sven Andersson (1. SM-titel)
 Lennart Berglund (1. SM-titel)
 Lars Björn (2. SM-titel)
 Yngve Carlsson (2. SM-titel)
 Gösta Johansson (2. SM-titel)
 Yngve Johansson (2. SM-titel)
 Torsten Magnusson (1. SM-titel)
 Sven Tumba (1. SM-titel)
 Hans Tvilling (2. SM-titel)
 Stig Tvilling (2. SM-titel)
 Bert Zetterberg (2. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1953/54  
 Ishockeytabeller - 1953-54  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1953/54  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1953/54

Noter 

1953-54
1953-54
Ishockey i 1953
Ishockey i 1954